La Lettre d'Amarna EA005 est une correspondance entre  et .

La lettre existe sous forme de deux artefacts, l'un au British Museum (BM29787) et l'autre au Musée du Caire (C12195).

La lettre fait partie d'une série de correspondances de Babylone à l'Égypte, qui vont de EA002 à EA004 et de EA006 à EA014. EA001 et EA005 sont des correspondances de l'Égypte à la Babylonie.

Lettre EA005 : Dons de meubles égyptiens pour le palais babylonien 
Lettre complète, mais lacunaire partout dans les lignes 1 à 33.

Paragraphe 1 
Lignes 1-12

Paragraphe 2 
Lignes 13-33

Notes et références

Liens externes 
 Photo de EA005, recto, (British Museum, piece n° BM 29787)
 Photo de EA005, verso, (British Museum, piece n° BM 29787) (note : la ligne 17 du recto s'étend sur tout le verso (cunéiforme inversé).)
 British Museum, page de la lettre d'Amarna EA005
 CDLI entry of EA 5 ( Chicago Digital Library Initiative )
 CDLI liste de toutes les lettres d'Amarna : 1-382

Antiquité égyptienne
Cunéiforme
Diplomatie
Amenhotep III
Index égyptologique
Littérature de l'Égypte antique
Nouvel Empire égyptien
Lettre d'Amarna